Joppich ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Joppich (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Friedrich Joppich (1888–1979), deutscher Tierzüchter und Fachbuchautor
 Gerhard Joppich (1903–1992), deutscher Kinderarzt
 Godehard Joppich (* 1932), deutscher Theologe, Kantor und Professor
 Ingolf Joppich (* 1936), deutscher Kinderchirurg und Klinikdirektor
 Karl Joppich (1908–1940), deutscher Fußballspieler
 Peter Joppich (* 1982), deutscher Fechter